Ranomafana peut faire référence :
 à Ranomafana, une commune urbaine malgache située dans la partie ouest de la région de Vatovavy-Fitovinany ;
 à Ranomafana, une commune urbaine malgache située dans la partie sud-est de la région d'Anosy ;
 au parc national de Ranomafana, un parc malgache situé dans la province de Fianarantsoa